Svartengren är ett efternamn som burits av bland andra:

Axel Svartengren (1845–1923), provinsialläkare
Einar Svartengren (1878–1944), postmästare
Götrik Svartengren (1851–1925), kontraktsprost
Hilding Svartengren (1879–1954), lektor
Jakob Svartengren (1809–1863), rektor
Magnus Svartengren (född 1957), läkare, professor
Peter Svartengren (1770–1841), lantbrukare, riksdagsman
Rolf Svartengren (1919–1990), överste
Torsten Svartengren (1847–1920), kyrkoherde, seminarieföreståndare
Yngve Svartengren (1859–1918), redaktör

Svenska efternamn